Il doppio  dell'Aberto de São Paulo 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Fernando Romboli e Júlio Silva erano i detentori del titolo ma Romboli non ha partecipato quindi Silva ha partecipato con Thiago Alves.

James Cerretani e Adil Shamasdin hanno battuto in finale Federico Delbonis e Renzo Olivo per 6–7(5–7), 6–1, [11–9].

Teste di serie

  James Cerretani /  Adil Shamasdin (campioni)
  Rameez Junaid /  Simon Stadler (quarti di finale)

  André Ghem /  João Souza (semifinale)
  Rik De Voest /  Marcelo Demoliner (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Aberto de São Paulo 2013
ATP Challenger Tour 2013